Сан-Андреас — розлом завдовжки 1,300 км у Каліфорнії в США.
  — озеро в штаті Каліфорнія на південь від Сан-Франциско.
 Сан-Андреас — вигаданий штат в США, який використовується у відеогрі Grand Theft Auto: San Andreas.
 Сан-Андреас — населений пункт у штаті Каліфорнія, США, адміністративний центр округа Калаверас.
 Сан-Андреас (фільм)

Див. також 
 Сан-Андрес (значення)